Andrzej Borucki – szopkarz krakowski
 Gwidon Borucki – aktor, muzyk, piosenkarz, żołnierz armii Andersa
 Henryk Borucki – generał Polskiej Armii Ludowej 
 Jerzy Borucki – geolog
 Kazimierz Borucki – dyrektor muzeum w Bydgoszczy
 Mateusz Borucki – siatkarz